Emisja protonu
 Emisja neutronu